Jesse Clegg – cantante e musicista sudafricano
 John Charles Clegg – calciatore inglese
 Johnny Clegg – musicista sudafricano
 Nick Clegg – politico britannico
 Tom Clegg – attore, regista televisivo britannico.
 William Clegg – calciatore e politico inglese